Jaime Pinheiro pode se referir a:

Pessoas

 Jaime Nogueira Pinheiro, banqueiro e industrial do Ceará.
 Jaime Nogueira Pinheiro Filho, ex-banqueiro e criador de cavalos brasileiro.

Desambiguação